Stati Uniti d'America
Hartwick – città della Contea di Poweshiek, Iowa
Hartwick – township della Contea di Osceola, Michigan
Hartwick – città della Contea di Otsego, New York